Chirculești se poate referi la:

 Chirculești, Giurgiu
 Chirculești, Vâlcea

Toponime românești